Дамиа́но () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Дамиано, Анджело (род. 1938) — итальянский трековый велогонщик.
 Дамиано, Джерард (1928—2008) — американский режиссёр порнофильмов.
 Дамиано, Педро (1480—1544) — португальский шахматист, аптекарь.
 Дамиано, Чезаре (род. 1948) — итальянский профсоюзный активист и политик.
 Дамиано, Давид (род. 1999) — главный вокалист итальянской рок-группы Måneskin, победившей на Евровидении-2021.